Первый дивизион 1913/1914 — 19-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1913 года и закончился 10 мая 1914 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1913/1914
Бельгия
Бельгия
1913 год в Бельгии
1914 год в Бельгии